Seznam korpusov z zaporedno številko 50.

Seznam 
 Pehotni
 50. strelski korpus (ZSSR)
 50. korpus (Wehrmacht)
 50. korpus (Ruski imperij)

Glej tudi